

Informatica 
 EV5 – nome in codice del processore Alpha 21164 dell'architettura DEC Alpha

Trasporti 
 EV5 – Via Romea Franca, itinerario ciclistico EuroVelo da Londra (Regno Unito) a Brindisi (Italia)